Замбија се први пут појавила на Олимпијским играма 1964. године под именом Северна Родезија и од тада је Замбија слала своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре осим паузе коју је направила олимпијске 1976. године.

На Зимске олимпијске игре Замбија никада није слала своје представнике. Представници Замбије закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироу су освојили две олимпијске медаље, сребрну у атлетици и бронзану у боксу.

Национални олимпијски комитет Замбије (-{National Olympic Committee of Zambia}-) је основан 1964. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље по спортовима

Освајачи медаља

Спољашње везе 
 
 

Замбија на олимпијским играма